Па́нченко — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Панченко, Анастас Юрьевич (род. 1988) — российский аквабайкер и триатлонист.

Б

В 
 Панченко, Вадим Фёдорович (род. 1978) — белорусский футболист.
 
 Панченко, Владимир Евгеньевич (1954—2019) — советский литературный критик, литературовед, писатель.

Г, Д 
 Панченко, Григорий Филиппович (1900—1966) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Панченко, Диана Витальевна (род. 1988) — украинская журналистка и телеведущая.

Е 
 
 Панченко, Елена Андреевна (1915—?) — советская деятельница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

И 
 
 Панченко, Игорь Владимирович (род. 1963) — российский политический деятель.
 Панченко, Ирина Александровна (род. 1968) — российский политический деятель.

К

Л 
 Панченко, Леонид Фёдорович (1929—2021) — советский и российский биохимик.
 Панченко, Лидия Порфирьевна (1920—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Панченко, Любовь Анатольевна (род. 1952) — депутат Государственной думы РФ.

М, Н 
 Панченко, Михаил Тихонович (1911—1959) — Герой Советского Союза.
 Панченко, Николай Васильевич (1924—2005) — русский поэт и журналист.

П 
 
 
 Панченко, Пимен Емельянович (1917—1995) — белорусский поэт, переводчик и публицист.

С 
 Панченко, Семён Викторович (1867—1937) — русский композитор, дирижёр, теоретик музыки и музыкальный педагог.

Т, Ф 
 Панченко, Тамара Федотовна (род. 1936) — советский и украинский архитектор.
 Панченко, Флорентина Викторовна (род. 1961) — российский музыковед, исследователь древнерусского певческого искусства.

Ю 
 Панченко, Юлия Викторовна (род. 1985) — российская лыжница и биатлонистка.
 Панченко, Юрий Петрович (род. 1959) — советский волейболист.

Двойные фамилии 
 Война-Панченко, Сергей Константинович (1878—1920) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.